HMS Exeter je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Exeter (1680) 
 HMS Exeter (1697) 
 HMS Exeter (1763) 
 HMS Exeter (1929) 
 HMS Exeter (D89)

Exeter